Vamos Cuidar do Brasil é um projeto do Órgão Gestor da Politica Nacional de Educação Ambiental, composto pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente.

A proposta visa dar resposta as Deliberações da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente - CNIJMA. Prevê a criação das Com-Vidas (Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola) e das Agendas 21 nas Escolas.

O Vamos Cuidar do Brasil foi realizado nos Estados pela COE (Comissão Organizadora Estadual) - responsável pela CNIJMA nos Estados. A metodologia da Oficina do Futuro, seguindo o Príncipio Jovem Educa Jovem era repassada pelos Coletivos Jovens de Meio Ambiente.

Ver também 
 Coletivo Jovem de Meio Ambiente

Educação ambiental